Detta är en tidslinje för alternativ rock, från dess början på 1970-talet till nutid.

1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

1970-talet

1976 
 Nybildade grupper
 The Cure
 The Fall
 Siouxsie and the Banshees
 U2
 XTC
 Joy Division

1977 
 Nybildade grupper
 The Feelies
 X
 Magazine

 Händelser
 Twin/Tone Records bildas i Minneapolis.
 Beggars Banquet Records bildas i London.

1978 
 Nybildade grupper
 Bauhaus
 Echo & the Bunnymen
 Public Image Ltd
 Pulp (som Arabacus Pulp)
 Social Distortion

 Händelser
 Manchester-journalisten och nattklubbmanagern Tony Wilson grundar Factory Records.
 Rough Trade Records bildas i London.
 SST Records grundas i Long Beach av Greg Ginn.

1979 
 Nybildade grupper
 Cocteau Twins
 Fastbacks
 Felt
 Fishbone
 Hüsker Dü
 The Replacements

 Händelser
 Bauhaus ger ut sin singel för "Bela Lugosi's Dead", som anses vara den allra första gothic rock-låten.
 Touch and Go Records grundas i Chicago.
 Sub Pop grundas som fanzinet Subterranean Pop i Seattle.
 4AD grundas i London av Ivo Watts-Russell och Peter Kent.

1980-talet

1980 
 Nybildade grupper
 Depeche Mode
 Malfunkshun
 Meat Puppets
 Minutemen
 Mission of Burma
 New Order
 R.E.M.
 The Sisters of Mercy
 Violent Femmes
 Modern Eon

 Album
 Bauhaus - In the Flat Field
 The Cure - Seventeen Seconds
 The Feelies - Crazy Rhythms

 Händelser
 Dischord Records grundas i Washington D.C. av Ian MacKaye.
 Joy Divisions fronfigur Ian Curtis hänger sig själv, och resten av bandet fortsätter som New Order.

1981 
 Nybildade grupper
 10,000 Maniacs
 Butthole Surfers
 Dream Syndicate
 James
 Sonic Youth

 Upplösta grupper
 Magazine

 Album
 Bauhaus – Mask
 The Cure - Faith
 Mission of Burma – Signals, Calls, and Marches
 New Order – Movement
 Siouxsie and the Banshees – Juju

1982 
 Nybildade grupper
 Beat Happening
 Big Black
 Faith No More
 Guadalcanal Diary
 The Pogues
 The Smiths
 Spacemen 3
 Swans
 They Might Be Giants

 Album
 Bauhaus – The Sky's Gone Out
 Cocteau Twins – Garlands
 The Cure – Pornography
 Dream Syndicate – The Days of Wine and Roses
 The Fall – Hex Enduction Hour
 Mission of Burma – Vs.
 R.E.M. – Chronic Town EP
 Siouxsie and the Banshees – A Kiss in the Dreamhouse
 Sonic Youth – Sonic Youth
 Violent Femmes – Violent Femmes

 Händelser
 Nattklubben The Haçienda öppnar i Manchester.

1983 
 Nybildade grupper
 American Music Club
 Camper Van Beethoven
 The Flaming Lips
 Green River
 The Housemartins
 The Lemonheads
 My Bloody Valentine
 Nick Cave and the Bad Seeds
 Red Hot Chili Peppers
 Soul Asylum
 Throwing Muses
 The Tragically Hip

 Upplösta grupper
 Bauhaus
 Mission of Burma

 Album
 Bauhaus – Burning from the Inside
 Big Black – Bulldozer EP
 Cocteau Twins – Head Over Heels
 Depeche Mode – Construction Time Again
 New Order – Power, Corruption & Lies
 R.E.M. – Murmur
 Sonic Youth – Confusion Is Sex

 Händelser
 R.E.M.:s album Murmur får utmärkelsen "Best album of 1983" av Rolling Stone.
 Creation Records grundas av Alan McGee.

1984 
 Nybildade grupper
 Dinosaur Jr.
 The Jesus and Mary Chain
 The Lemonheads
 Melvins
 Primal Scream
 Soundgarden
 The Wedding Present
 Ween
 Yo La Tengo

 Album
 Butthole Surfers – Psychic... Powerless... Another Man's Sac
 Cocteau Twins – Treasure
 The Cure - The Top
 Depeche Mode – Some Great Reward
 Guadalcanal Diary – Walking in the Shadow of the Big Man
 Hüsker Dü – Zen Arcade
 Meat Puppets – Meat Puppets II
 Minutemen – Double Nickels on the Dime
 R.E.M. – eckoning
 Red Hot Chili Peppers – Red Hot Chili Peppers
 The Replacements – Let It Be
 Siouxsie and the Banshees – Hyæna
 The Smiths – The Smiths
 Violent Femmes – Hallowed Ground

 Händelser
 Sonic Youths sångare och gitarrist Thurston Moore gifter sig med sin bandkamrat, sångaren och basisten Kim Gordon.

1985 
 Nybildade grupper
 Guided by Voices
 Happy Mondays
 Jane's Addiction
 Love and Rockets
 Pussy Galore
 Screaming Trees
 The Stone Roses

 Upplösta grupper
 Minutemen

 Återförenade grupper
 The Feelies

 Album
 Big Black – Atomizer
 Kate Bush – Hounds of Love
 Camper Van Beethoven – Telephone Free Landslide Victory
 The Cure – The Head on the Door
 Dinosaur Jr. – Dinosaur
 The Fall – This Nation's Saving Grace
 Green River – Come on Down
 Hüsker Dü – New Day Rising
 Hüsker Dü – Flip Your Wig
 The Jesus and Mary Chain – Psychocandy
 Love and Rockets – Seventh Dream of Teenage Heaven
 Meat Puppets – Up on the Sun
 New Order – Low-Life
 Red Hot Chili Peppers – Freaky Styley
 R.E.M. – Fables of the Reconstruction
 The Replacements – Tim
 The Sisters of Mercy – First and Last and Always
 The Smiths – Meat Is Murder
 Sonic Youth – Bad Moon Rising

 Händelser
 Minutemens D. Boon avlider i en bilolycka den 22 december.

1986 
 Nybildade grupper
 The Afghan Whigs
 Galaxie 500
 Goo Goo Dolls
 Inspiral Carpets
 The La's
 Manic Street Preachers (som Betty Blue)
 No Doubt
 Pixies
 The Posies
 Radiohead (som On a Friday)
 Sebadoh
 The Sugarcubes
 Stone Temple Pilots (som Mighty Joe Young)

 Album
 Butthole Surfers – Rembrandt Pussyhorse
 Depeche Mode – Black Celebration
 The Fall – Bend Sinister
 The Feelies – The Good Earths
 Guadalcanal Diary – Jamboree
 Hüsker Dü – Candy Apple Grey
 Love and Rockets – Express
 New Order – Brotherhood
 Public Image Ltd – Album
 R.E.M. – Lifes Rich Pageant Siouxsie and the Banshees – Tinderbox The Smiths – The Queen Is Dead Sonic Youth – Evol They Might Be Giants – They Might Be Giants Violent Femmes – The Blind Leading the Naked XTC – Skylarking Händelser
 MTV börjar sända 120 Minutes, ett program riktat åt alternativa artister.
 Tidskriften NME ger ut kassettbandssamlingen C86, som blev uppmärksammad inom brittisk indierock.

 1987 
 Nybildade grupper
 Alice in Chains
 Fugazi
 Gin Blossoms
 Green Day (som Sweet Children)
 The Jesus Lizard
 Local H
 Nirvana (som Skid Row, därefter som Pen Cap Chew, Bliss och Ted Ed Fred)
 Slint
 Uncle Tupelo

 Upplösta grupper
 Hüsker Dü
 The Smiths

 Album
 10,000 Maniacs – In My Tribe Big Black – Songs About Fucking Butthole Surfers – Locust Abortion Technician The Cure – Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me Depeche Mode – Music for the Masses
 Dinosaur Jr. – You're Living All Over Me
 Echo & the Bunnymen – Echo & the Bunnymen
 Guadalcanal Diary – 2X4
 Guided By Voices – Devil Between My Toes
 Guided By Voices – Sandbox
 Hüsker Dü – Warehouse: Songs and Stories
 Jane's Addiction – Jane's Addiction
 The Jesus and Mary Chain – Darklands
 The Lemonheads – Hate Your Friends
 Love and Rockets – Earth, Sun, Moon
 Pixies – Come on Pilgrim
 Primal Scream – Sonic Flower Groove
 Public Image Ltd – Happy?
 R.E.M. – Document (Genombrott)
 Red Hot Chili Peppers – The Uplift Mofo Party Plan
 The Replacements – Pleased to Meet Me
 Siouxsie and the Banshees – Through the Looking Glass
 The Sisters of Mercy – Floodland
 The Smiths – Strangeways, Here We Come
 Sonic Youth – Sister
 U2 – The Joshua Tree

 Händelser
 R.E.M.:s "The One I Love" blir en oväntad Top Ten-hit på den amerikanska poplistan, vilket bidrog till att öka den alternativa rockens mainstreamprofil och bandet fick även skivkontrakt med ett större bolag.
 No Doubts originalsångare John Spence begår självmord.

1988 
 Nybildade grupper
 Barenaked Ladies
 Better Than Ezra
 The Boo Radleys
 The Breeders
 Live (som Public Affection)
 Lush
 Mother Love Bone
 Mudhoney
 Nine Inch Nails
 Ride
 The Smashing Pumpkins
 Sublime

 Upplösta grupper
 Big Black
 Green River
 The Housemartins

 Album
 Barenaked Ladies – Buck Naked
 Butthole Surfers – Hairway to Steven
 Cocteau Twins – Blue Bell Knoll
 Dinosaur Jr. – Bug
 The Feelies – Only Life
 Fishbone – Truth and Soul
 Fugazi – Fugazi EP
 Happy Mondays – Bummed
 Robyn Hitchcock – Globe of Frogs
 Jane's Addiction – Nothing's Shocking
 The Lemonheads – Creator
 Morrissey – Viva Hate
 Mudhoney – Superfuzz Bigmuff EP
 Peter Murphy – Love Hysteria
 My Bloody Valentine – Isn't Anything
 Nick Cave and the Bad Seeds – Tender Prey
 Pixies – Surfer Rosa
 R.E.M. – Green
 Siouxsie and the Banshees – Peepshow
 Sonic Youth – Daydream Nation
 The Sugarcubes – Life's Too Good
 They Might Be Giants – Lincoln

 Händelser
 Mother Love Bone och Mudhoney bildas av medlemmar från Green River efter deras splittring.
 Sub Pop påbörjar Sub Pop Singles Club.
 Red Hot Chili Peppers-gitarristen Hillel Slovak avlider av en heroinöverdos.
 Rolling Stone ger R.E.M. utmärkelsen "America's Best Rock 'n' Roll Band" och placerar dem på omslaget.
 Gwen Stefani blir sångare i No Doubt.

1989 
 Nybildade grupper
 311
 Blind Melon
 Blur (som Circus and later Seymour)
 Hole
 Hum
 Mazzy Star
 Neutral Milk Hotel
 Pavement
 Red House Painters
 Spiritualized
 Suede
 Superchunk
 Teenage Fanclub
 Toadies

 Upplösta grupper
 Guadalcanal Diary
 Dream Syndicate

 Album
 The Cure – Disintegration (Genombrott)
 Faith No More – The Real Thing (Genombrott)
 Fugazi – Margin Walker EP
 Goo Goo Dolls – Jed
 Gin Blossoms – Dusted
 Guadalcanal Diary – Flip-Flop
 Guided By Voices – Self-Inflicted Aerial Nostalgia
 The Jesus and Mary Chain – Automatic
 The Lemonheads – Lick
 Love and Rockets – Love and Rockets
 Meat Puppets – Monsters
 Mudhoney – Mudhoney
 New Order – Technique
 Nine Inch Nails – Pretty Hate Machine
 Nirvana – Bleach
 Pixies – Doolittle
 Primal Scream – Primal Scream
 Primus – Suck on This
 Public Image Ltd – 9
 Red Hot Chili Peppers – Mother's Milk
 Slint – Tweez
 Soundgarden – Louder Than Love
 The Stone Roses – The Stone Roses (Genombrott)
 Violent Femmes – 3

 Händelser
 New Order, Public Image Ltd och The Sugarcubes ger sig ut på "Monsters of Alternative Rock"-turnén.
 Matador Records grundas.
 Dokumentärfilmen 101 kommer ut, vilken berättar om hur Depeche Mode blev ett större band i USA utan några större radiospelningar samt fokuserar på deras berömda Rose Bowl-konsert i Pasadena.

1990-talet

1990 
 Nybildade grupper
 Catherine Wheel
 The Cranberries
 Jon Spencer Blues Explosion
 Kyuss
 Pearl Jam (som Mookie Blaylock)
 Rage Against the Machine
 Travis
 The Verve (som Verve)
 Swervedriver

 Upplösta grupper
 Camper Van Beethoven
 Mother Love Bone

 Album
 311 – Dammit!
 311 – Downstairs EP
 Barenaked Ladies – Barenaked Lunch EP
 Alice in Chains – Facelift
 The Breeders – Pod
 Cocteau Twins – Heaven or Las Vegas
 Depeche Mode – Violator (Genombrott)
 Echo & the Bunnymen – Reverberation
 Fugazi – Repeater
 Goo Goo Dolls – Hold Me Up
 Green Day –  39/Smooth
 Guided By Voices – Same Place the Fly Got Smashed
 The Happy Mondays – Pills 'n' Thrills and Bellyaches
 Jane's Addiction – Ritual de lo Habitual
 The La's – The La's
 Mother Love Bone – Apple
 Mudhoney – Superfuzz Bigmuff Plus Early Singles
 Peter Murphy – Deep
 Nick Cave and the Bad Seeds – The Good Son
 Pixies – Bossanova
 Primus – Frizzle Fry
 Ride – Nowhere
 The Sisters of Mercy – Vision Thing
 Social Distortion – Social Distortion
 Sonic Youth – Goo
 They Might Be Giants – Flood
 Uncle Tupelo – No Depression
 Ween – GodWeenSatan: The Oneness

 Händelser
 Andrew Wood i Mother Love Bone hittas död.
 Sonic Youth signeras av DGC Records.

1991 
 Nybildade grupper
 AFI
 Cake
 Candlebox
 Dave Matthews Band
 HIM
 Luna
 Luscious Jackson
 Oasis
 Primitive Radio Gods
 Sponge
 Stereolab

 Upplösta grupper
 Galaxie 500
 Jane's Addiction
 The Replacements
 Spacemen 3

 Album
 311 – Unity
 Barenaked Ladies – The Yellow Tape
 Blur – Leisure
 Dinosaur Jr. – Green Mind
 Fishbone – The Reality of My Surroundings
 Fugazi – Steady Diet of Nothing
 Hole – Pretty On the Inside
 The Jesus Lizard – Goat
 Kyuss – Wretch
 Live – Mental Jewelry
 Morrissey – Kill Uncle
 Mudhoney – Every Good Boy Deserves Fudge
 My Bloody Valentine – Loveless
 Nirvana – Nevermind (Genombrott)
 Pearl Jam – Ten (Genombrott)
 Pixies – Trompe le Monde
 Primal Scream – Screamadelica (Genombrott)
 R.E.M. – Out of Time
 Red Hot Chili Peppers – Blood Sugar Sex Magik (Genombrott)
 Sebadoh – Sebadoh III
 Siouxsie and the Banshees – Superstition
 Slint – Spiderland
 The Smashing Pumpkins – Gish
 Soundgarden – Badmotorfinger (Genombrott)
 Matthew Sweet – Girlfriend 
 Teenage Fanclub – Bandwagonesque
 Temple of the Dog – Temple of the Dog
 Throwing Muses – The Real Ramona
 U2 – Achtung Baby
 Violent Femmes – Why Do Birds Sing?

 Händelser
 Nirvana ger ut Nevermind, som populariserade grungen till mainstream, i synnerhet tack vare singeln "Smells Like Teen Spirit".
 Temple of the Dog, bildat av medlemmar från Soundgarden och nybildade Pearl Jam, ger ut deras enda album som en hyllning till Andrew Wood.
 Den första Lollapalooza-festivalen äger rum.
 Den första Grammy Award for Best Alternative Music Album utdelas.
 Under en Manic Street Preachers-intervju med NME-journalisten Steve Lamacq ristar Richey Edwards in orden "4 Real" i sin arm med ett rakblad för att påvisa bandets uppriktighet till musiken.
 Barenaked Ladies album The Yellow Tape säljer platina i Kanada. Det var den första indie-releasen i Kanada som någonsin gjorde så.

1992 
 Nybildade grupper
 Ash
 Bush
 The Cardigans
 Elastica
 Everclear
 Grandaddy
 Our Lady Peace
 Porno for Pyros
 Reel Big Fish
 Seven Mary Three
 Silverchair (som Innocent Criminals)
 Soul Coughing
 Stereophonics (som Tragic Love Company)
 The Verve Pipe
 Weezer

 Upplösta grupper
 The Feelies
 The Happy Mondays
 Pixies
 Public Image Ltd
 The Sugarcubes

 Album
 311 – Hydroponic
 Alice in Chains – Dirt (Genombrott)
 Alice in Chains – Sap EP
 Tori Amos – Little Earthquakes
 Barenaked Ladies – Gordon
 Blind Melon – Blind Melon (Genombrott)
 Catherine Wheel – Ferment
 The Cure – Wish
 Faith No More – Angel Dust
 Gin Blossoms – New Miserable Experience (Genombrott)
 Green Day – Kerplunk 
 Guided By Voices – Propeller
 PJ Harvey – Dry
 The Jesus and Mary Chain – Honey's Dead
 The Jesus Lizard – Liar
 Kyuss – Blues for the Red Sun
 L7 – Bricks Are Heavy
 The Lemonheads – It's a Shame About Ray (Genombrott)
 Manic Street Preachers – Generation Terrorists
 Morrissey – Your Arsenal
 Mudhoney – Piece of Cake
 Nine Inch Nails – Broken EP
 No Doubt – No Doubt
 Pavement – Slanted and Enchanted
 Public Image Ltd – That What Is Not
 R.E.M. – Automatic for the People
 Rage Against the Machine – Rage Against the Machine (Genombrott)
 Ride – Going Blank Again
 Screaming Trees – Sweet Oblivion
 Sonic Youth – Dirty
 Soul Asylum – Grave Dancer's Union (Genombrott)
 Stone Temple Pilots – Core (Genombrott)
 Sublime – 40oz. to Freedom
 Sugar – Copper Blue
 They Might Be Giants – Apollo 18
 Ween – Pure Guava

 Händelser
 Den alternativa rocken blir en fullständig amerikansk mainstreampopularitet, då album och singlar av band som Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, Alice in Chains, R.E.M., Soul Asylum, The Cure och Nine Inch Nails uppnådde Top 40 på Billboard-listan.
 Trent Reznor grundar Nothing Records.
 Merge Records grundas av medlemmar från Superchunk.
 Red Hot Chili Pepperss gitarrist John Frusciante hoppar av bandet; han återkommer sedan 1998.

1993 
 Nybildade grupper
 Black Grape
 Collective Soul
 Eraserheads
 Filter
 Folk Implosion
 Garbage
 Modest Mouse
 Jimmy Eat World
 The Presidents of the United States of America
 Billy Talent (tidigare Pezz)
 Soul Coughing
 Super Furry Animals
 Supergrass
 Third Eye Blind
 Veruca Salt

 Upplösta grupper
 Echo & the Bunnymen

 Album
 311 – Music
 Björk – Debut
 Blur – Modern Life Is Rubbish
 The Breeders – Last Splash (Genombrott)
 Butthole Surfers – Independent Worm Saloon
 Catherine Wheel – Chrome
 The Cranberries – Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (Genombrott)
 Depeche Mode – Songs of Faith and Devotion
 Dinosaur Jr. – Where You Been
 Eraserheads  – UltraElectroMagneticPop!
 The Fall – The Infotainment Scan The Flaming Lips – Transmissions from the Satellite Heart Fugazi – In on the Kill Taker Goo Goo Dolls – Superstar Car Wash Guided By Voices – Vampire on Titus PJ Harvey – Rid of Me Hum – Electra 2000 The Juliana Hatfield Three – Become What You Are The Lemonheads – Come on Feel the Lemonheads Manic Street Preachers – Gold Against the Soul Mazzy Star – So Tonight That I Might See Mudhoney – Five Dollar Bob's Mock Cooter Stew New Order – Republic Nirvana – In Utero Pearl Jam – Vs. Liz Phair – Exile in Guyville Porno for Pyros – Porno for Pyros Primus – Pork Soda Radiohead – Pablo Honey The Smashing Pumpkins – Siamese Dream (Genombrott)
 Stereolab – Transient Random Noise Bursts With Announcements Suede – Suede U2 – Zooropa The Verve – A Storm in Heaven The Verve Pipe – Pop Smear Händelser
 Pearl Jams sångare Eddie Vedder syns på omslaget av Time från 25 oktober som en del av dess utvalda artikel om den ökande populariteten av alternativ rock.
 Nirvana spelar på MTV Unplugged den 18 november.
 Mazzy Star når framgångar med singeln "Fade into You", vilket blev den största succén för dream pop bland mainstream.
 Tidigare Jane's Addiction-gitarristen Dave Navarro blir medlem i Red Hot Chili Peppers efter flera byten av gitarrist.

 1994 
 Nybildade grupper
 The Dandy Warhols
 Evanescence
 Foo Fighters
 Goldfinger
 Hoobastank (som Hoobustank)
 Muse (som Gothic Plague, tidigare Fixed Penalty och därefter Rocket Baby Dolls)
 Placebo
 The Rasmus (som Rasmus)
 Sleater-Kinney
 Snow Patrol
 Spacehog
 Supergrass
 Wilco

 Upplösta grupper
 Nirvana
 Uncle Tupelo

 Album
 311 – Grassroots Alice in Chains – Jar of Flies EP
 Barenaked Ladies – Maybe You Should Drive Beck – Mellow Gold (breakthrough)
 Blur – Parklife Jeff Buckley – Grace (Genombrott)
 Bush – Sixteen Stone (breakthrough)
 Cake – Motorcade of Generosity Collective Soul – Hints, Allegations, and Things Left Unsaid The Cranberries – No Need to Argue Dinosaur Jr. – Without a Sound Eraserheads – Circus Green Day – Dookie (Genombrott, popularisering av punkrock)
 Guided by Voices – Bee Thousand
 Hole – Live Through This (Genombrott)
 The Jesus and Mary Chain – Stoned & Dethroned
 Kyuss – Welcome to Sky Valley
 Live – Throwing Copper (Genombrott)
 Manic Street Preachers – The Holy Bible
 Meat Puppets – Too High to Die
 Morrissey – Vauxhall and I
 Nine Inch Nails – The Downward Spiral (Mest kommersiellt framgångsrika album)
 Nirvana – MTV Unplugged in New York
 The Nixons – Halo
 Oasis – Definitely Maybe (breakthrough)
 The Offspring – Smash (Genombrott)
 Pavement – Crooked Rain, Crooked Rain
 Pearl Jam – Vitalogy
 Liz Phair – Whip-Smart
 Portishead – Dummy
 Primal Scream – Give Out But Don't Give Up
 Pulp – His 'n' Hers (Genombrott)
 R.E.M – Monster
 Ride – Carnival of Light
 Sonic Youth – Experimental Jet Set, Trash and No Star
 Soundgarden – Superunknown
 Sponge – Rotting Pinata (Genombrott)
 Stereolab – Mars Audiac Quintet
 The Stone Roses – Second Coming
 Stone Temple Pilots – Purple
 Sublime – Robbin' the Hood
 Suede – Dog Man Star
 They Might Be Giants – John Henry
 Toadies – Rubberneck (Genombrott)
 Veruca Salt – American Thighs
 Ween – Chocolate and Cheese
 Weezer – Weezer (Genombrott)

 Händelser
 Kurt Cobain i Nirvana begår självmord den 5 april; hans kropp hittas 8 april.
 Kristen Pfaff i Hole avlider den 16 juni.
 Soundgardens "Black Hole Sun" blir en hitsingel; vissa räknar den som grunge-erans sista hit.
 Term postrock myntas av Simon Reynolds för att beskriva musik som liknar Stereolab och Disco Inferno.
 Manic Street Preachers Richey Edwards läggs in på psykiatriskt sjukhus vid utgivningen av The Holy Bible och missar en del shower.

1995 
 Nybildade grupper
 Blue October
 Days of the New
 Kill Hannah
 Kula Shaker
 Mad Season
 Mando Diao
 Mansun
 Matthew Good Band
 Mogwai
 Mojave 3
 The Rentals
 Sparklehorse

 Upplösta grupper
 American Music Club
 Kyuss
 Meat Puppets
 The Verve

 Album
 311 – 311  (Genombrott)
 Alice in Chains – Alice in Chains
 AFI – Answer That and Stay Fashionable
 Better Than Ezra – Deluxe
 Björk –  Post 
 Black Grape – It's Great When You're Straight... Yeah
 Blind Melon – Soup
 Blur – The Great Escape
 Catherine Wheel – Happy Days
 Collective Soul – Collective Soul The Dandy Warhols – Dandys Rule OK Elastica – Elastica Eraserheads – Cutterpillow Everclear – Sparkle and Fade Faith No More – King for a Day... Fool for a Lifetime Filter - Short Bus (Genombrott)
 The Flaming Lips – Clouds Taste Metallic Foo Fighters – Foo Fighters Fugazi – Red Medicine Garbage – Garbage Goo Goo Dolls – A Boy Named Goo (breakthrough)
 Green Day – Genombrott Guided By Voices – Alien Lanes PJ Harvey – To Bring You My Love Hum – You'd Prefer an Astronaut (Genombrott)
 Incubus – Fungus Amongus Kyuss – ...And the Circus Leaves Town (sista album)
 Local H – Ham Fisted Mad Season – Above Matthew Good Band – Last of the Ghetto Astronauts Alanis Morissette – Jagged Little Pill (Genombrott)
 Morrissey – Southpaw Grammar Mudhoney – My Brother the Cow No Doubt – The Beacon Street Collection No Doubt – Tragic Kingdom (Genombrott)
 Oasis – (What's the Story) Morning Glory? (Genombrott)
 Our Lady Peace – Naveed Pavement – Wowee Zowee Primus – Tales from the Punchbowl Pulp – Different Class Radiohead – The Bends (Genombrott)
 Red Hot Chili Peppers – One Hot Minute Red House Painters – Ocean Beach The Rentals – Return of the Rentals Seven Mary Three – Churn Seven Mary Three – American Standard (Genombrott)
 Silverchair – Frogstomp (Genombrott)
 Siouxsie and the Banshees – The Rapture The Smashing Pumpkins – Mellon Collie and the Infinite Sadness (Mest kommersiellt framgångsrika album)
 Sonic Youth – Washing Machine Spacehog – Resident Alien (Genombrott)
 Sparklehorse – Vivadixiesubmarinetransmissionplot Supergrass – I Should Coco The Verve – A Northern Soul Wilco – A.M. Händelser

 1996 
 Nybildade grupper
 A
 Belle & Sebastian
 Camera Obscura
 Gomez

 Upplösta grupper
 The Pogues
 Ride
 Siouxsie and the Banshees
 The Stone Roses
 Sublime

 Återförenade grupper
 Echo & the Bunnymen

 Album
 AFI – Very Proud of Ya Alice in Chains – Unplugged Asian kung-fu generation - Asian Kung-Fu Generation Barenaked Ladies – Rock Spectacle Beck – Odelay Belle & Sebastian – If You're Feeling Sinister Belle & Sebastian – Tigermilk Better Than Ezra – Friction, Baby Blind Melon – Nico Bush – Razorblade Suitcase Butthole Surfers – Electriclarryland (Genombrott)
 The Cranberries – To the Faithful Departed The Cure – Wild Mood Swings Cake – Fashion Nugget (Genombrott)
 Dave Matthews Band – Crash Eraserheads – Fruitcake Gin Blossoms – Congratulations… I'm Sorry Guided By Voices – Under the Bushes, Under the Stars Guided By Voices – Tonics and Twisted Chasers Kula Shaker – K The Lemonheads – Car Button Cloth Local H – As Good as Dead (breakthrough)
 Lush – Lovelife Manic Street Preachers – Everything Must Go (första album som en trio)
 Nirvana – From the Muddy Banks of the Wishkah Pearl Jam – No Code Phish – Billy Breathes Placebo – Placebo Porno for Pyros – Good God's Urge Primitive Radio Gods – Rocket (Genombrott)
 The Rasmus – Peep Rage Against the Machine – Evil Empire Red House Painters – Songs for a Blue Guitar R.E.M. – New Adventures in Hi-Fi Ride – Tarantula Sleater-Kinney – Call the Doctor Soundgarden – Down on the Upside Sponge – Wax Ecstatic Stereolab – Emperor Tomato Ketchup Stone Temple Pilots – Tiny Music... Songs from the Vatican Gift Shop Sublime – Sublime Suede – Coming Up Superdrag – Regretfully Yours (Genombrott)
 They Might Be Giants – Factory Showroom The Verve Pipe – Villains (Genombrott)
 Ween – 12 Golden Country Greats Weezer – Pinkerton Wilco – Being There Händelser

 1997 
 Nybildade grupper
 Coldplay
 Death Cab for Cutie
 Motion City Soundtrack
 Queens of the Stone Age
 The Shins
 The White Stripes
 Zebrahead
 Lostprophets

 Upplösta grupper
 Cocteau Twins
 Gin Blossoms
 Jane's Addiction
 Porno for Pyros
 Soundgarden – anses av många signalisera slutet av grungens mainstreamframgång
 Throwing Muses

 Återförenade grupper
 Jane's Addiction
 The Verve

 Album
 311 – Transistor A – How Ace Are Buildings AFI – Shut Your Mouth and Open Your Eyes Björk –  Homogenic Blur – Blur Catherine Wheel – Adam and Eve Collective Soul – Disciplined Breakdown The Dandy Warhols – ...The Dandy Warhols Come Down Dinosaur Jr. – Hand It Over Echo & the Bunnymen – Evergreen Eraserheads – Bananatype Eraserheads – Sticker Happy Everclear – So Much for the Afterglow Faith No More – Album of the Year Foo Fighters – The Colour and the Shape Green Day – Nimrod Guided By Voices – Mag Earwhig! HIM – Greatest Love Songs Vol. 666 Hole – The First Session Incubus – Enjoy Incubus Incubus – S.C.I.E.N.C.E. Live – Secret Samadhi Mansun – Attack of the Grey Lantern Matthew Good Band – Underdogs Modest Mouse – The Lonesome Crowded West Morrissey – Maladjusted Oasis – Be Here Now (Genombrott)
 Our Lady Peace – Clumsy Pavement – Brighten the Corners Primal Scream – Vanishing Point Primus – Brown Album Radiohead – OK Computer (Genombrott)
 Radiohead – Airbag / How Am I Driving? EP
 The Rasmus – Playboys Seven Mary Three – RockCrown Silverchair – Freak Show Sleater-Kinney – Dig Me Out Stereolab – Dots and Loops Stereophonics – Word Gets Around Supergrass – In It for the Money Veruca Salt – Eight Arms to Hold You Third Eye Blind – Third Eye Blind Travis – Good Feeling The Verve – Urban Hymns (Genombrott)
 Ween – The Mollusk Händelser

 1998 
 Nybildade grupper
 30 Seconds to Mars
 Black Rebel Motorcycle Club
 Breaking Benjamin
 CKY
 The Cooper Temple Clause
 Doves
 Gorillaz
 Interpol
 The Rapture
 The Strokes

 Upplösta grupper
 Black Grape
 Faith No More
 The Lemonheads
 Lush

 Återförenade grupper
 Bauhaus

 Album
 Barenaked Ladies – Stunt (Genombrott)
 Beck – Mutations Belle & Sebastian – The Boy with the Arab Strap Better Than Ezra – How Does Your Garden Grow? Cake – Prolonging The Magic Eels – Electro-Shock Blues Eraserheads – Aloha Milkyway Fugazi – End Hits Jerry Cantrell – Boggy Depot Garbage – Version 2.0 Goo Goo Dolls – Dizzy Up the Girl Hole – Celebrity Skin Hum – Downward Is Heavenward James Iha – Let It Come Down Local H – Pack Up The Cats Manic Street Preachers – This Is My Truth Tell Me Yours Mansun – Six Alanis Morissette – Supposed Former Infatuation Junkie Mudhoney – Tomorrow Hit Today Neutral Milk Hotel – In the Aeroplane Over the Sea Oasis – The Masterplan Pearl Jam – Yield Liz Phair – Whitechocolatespaceegg Placebo – Without You I'm Nothing Pulp – This Is Hardcore Queens of the Stone Age – Queens of the Stone Age The Rasmus – Hellofatester R.E.M. – Up Seven Mary Three – Orange Ave. The Smashing Pumpkins – Adore Sonic Youth – A Thousand Leaves Soul Coughing – El Oso (sista album)
 Spacehog – The Chinese Album Sparklehorse – Good Morning Spider Scott Weiland – 12 Bar Blues Händelser

 1999 
 Nybildade grupper
 A Perfect Circle
 Broken Social Scene
 Electric Eel Shock
 Enon
 The Vines

 Upplösta grupper
 Blind Melon 
 The Jesus Lizard
 The Jesus and Mary Chain
 Kula Shaker
 Love and Rockets
 Luscious Jackson
 Pavement
 The Rentals
 The Verve (andra upplösningen)

 Album
 311 – Soundsystem AFI – Black Sails in the Sunset AFI – All Hallow's EP A – A vs. Monkey Kong Beck – Midnite Vultures Blur – 13 CKY – Volume 1 Collective Soul – Dosage Chris Cornell – Euphoria Morning The Cranberries – Bury the Hatchet Echo & the Bunnymen – What Are You Going to Do with Your Life? Eraserheads – Natin99 Filter - Title of Record The Flaming Lips – The Soft Bulletin Foo Fighters – There Is Nothing Left to Lose Guided By Voices – Do the Collapse HIM – Razorblade Romance Incubus – Make Yourself Kula Shaker – Peasants, Pigs & Astronauts Matthew Good Band – Beautiful Midnight Muse – Showbiz Nine Inch Nails – The Fragile Our Lady Peace – Happiness... Is Not a Fish That You Can Catch Pavement – Terror Twilight Primus – Antipop Pezz (Billy Talent) – Watoosh! Rage Against the Machine – The Battle of Los Angeles Red Hot Chili Peppers – Californication The Rentals – Seven More Minutes Silverchair – Neon Ballroom Sleater-Kinney – The Hot Rock Sponge – New Pop Sunday Stone Temple Pilots – No. 4 Suede – Head Music Supergrass – Supergrass They Might Be Giants – Long Tall Weekend The Verve Pipe – The Verve Pipe The White Stripes – The White Stripes Third Eye Blind – Blue Travis – The Man Who (Genombrott)
 Wilco – Summerteeth Händelser

 2000-talet 
 2000 
 Nybildade grupper
 Kings of Leon
 The Stills
 Yeah Yeah Yeahs

 Upplösta grupper
 At the Drive-In
 Catherine Wheel
 Hum
 Rage Against the Machine
 The Rentals
 Screaming Trees
 The Smashing Pumpkins
 Soul Coughing

 Återförenade grupper
 Meat Puppets

 Album
 A Perfect Circle – Mer de Noms At the Drive-In – Relationship of Command Barenaked Ladies – Maroon Catherine Wheel – Wishville Coldplay – Parachutes Collective Soul – Blender The Cure – Bloodflowers The Dandy Warhols – Thirteen Tales from Urban Bohemia Elastica – The Menace Everclear – Songs from an American Movie, Vol. 1: Learning How to Smile Everclear – Songs from an American Movie, Vol. 2: Good Time for a Bad Attitude Grandaddy – The Sophtware Slump Green Day – Warning Mansun – Little Kix Modest Mouse – The Moon and Antarctica No Doubt – Return of Saturn Oasis – Standing on the Shoulder of Giants Pearl Jam – Binaural Placebo – Black Market Music Primal Scream – XTRMNTR Primitive Radio Gods – White Hot Peach Queens of the Stone Age – Rated R Radiohead – Kid A Rage Against the Machine – Renegades Sleater-Kinney – All Hands on the Bad One The Smashing Pumpkins – Machina/The Machines of God The Smashing Pumpkins – Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music Sonic Youth – NYC Ghosts & Flowers U2 – All That You Can't Leave Behind Ween – White Pepper The White Stripes – De Stiji Händelser

 2001 
 Nybildade grupper
 Audioslave
 Franz Ferdinand
 The Kooks
 The Libertines
 TV on the Radio
 The Zutons
 Zwan

 Upplösta grupper
 The Afghan Whigs
 At The Drive-In
 Elastica
 Fastbacks
 Toadies

 Album
 311 – From Chaos AFI – The Art of Drowning Better Than Ezra – Closer Björk – Vespertine Butthole Surfers – Weird Revolution Cake – Comfort Eagle (Genombrott)
 Camera Obscura – Biggest Bluest Hi-Fi The Cranberries – Wake Up and Smell the Coffee Dave Matthews Band – Everyday Echo & the Bunnymmen – Flowers Eraserheads – Carbon Stereoxide Fugazi – The Argument Gorillaz – Gorillaz Guided By Voices – Isolation Drills HIM – Deep Shadows and Brilliant Highlights Hoobastank – Hoobastank Incubus – Morning View Jimmy Eat World – Bleed American (Genombrott)
 Manic Street Preachers – Know Your Enemy Matthew Good Band – The Audio of Being Muse – Origin of Symmetry New Order – Get Ready No Doubt – Rock Steady Our Lady Peace – Spiritual Machines Radiohead – Amnesiac The Rasmus – Into R.E.M. – Reveal Seven Mary Three – The Economy of Sound The Shins – Oh, Inverted World Spacehog – The Hogyssey Sparklehorse – It's a Wonderful Life Stone Temple Pilots – Shangri-La Dee Da The Strokes – Is This It (Genombrott)
 They Might Be Giants – Mink Car Toadies – Hell Below/Stars Above Travis – The Invisible Band The Verve Pipe – Underneath Weezer – Weezer The White Stripes – White Blood Cells (Genombrott)
 Yeah Yeah Yeahs – "Yeah Yeah Yeahs (EP)'

 Händelser

 2002 
 Nybildade grupper
 Arctic Monkeys
 Bloc Party
 The Fray
 The Killers
 LCD Soundsystem
 My Chemical Romance
 Silversun Pickups

 Upplösta grupper
 Bush
 Hole
 Eraserheads

 Återförenade grupper
 Gin Blossoms
 Jane's Addiction (second reunion)
 Siouxsie and the Banshees

 Album
 30 Seconds to Mars – 30 Seconds to Mars A – Hi-Fi Serious Audioslave – Audioslave Beck – Sea Change Breaking Benjamin – Saturate The Breeders – Title TK Jerry Cantrell – Degradation Trip CKY – Infiltrate•Destroy•Rebuild Coldplay – A Rush of Blood to the Head Filter - The Amalgamut The Flaming Lips – Yoshimi Battles the Pink Robots Foo Fighters – One by One Goo Goo Dolls – Gutterflower Guided By Voices – Universal Truths and Cycles Hot Hot Heat – Make Up the Breakdown Interpol – Turn on the Bright Lights The Libertines – Up the Bracket Local H – Here Comes the Zoo Motion City Soundtrack – I Am the Movie Muse – Hullabaloo My Chemical Romance – I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love Oasis – Heathen Chemistry Our Lady Peace – Gravity Pearl Jam – Riot Act Primal Scream – Evil Heat Queens of the Stone Age – Songs for the Deaf Red Hot Chili Peppers – By the Way Silverchair – Diorama Sleater-Kinney – One Beat Sonic Youth – Murray Street Suede – A New Morning Supergrass – Life on Other Planets The Vines – Highly Evolved Weezer – Maladroit Wilco – Yankee Hotel Foxtrot (Genombrott)

 Händelser

 2003 
 Nybildade grupper
 Arcade Fire
 Babyshambles
 Glasvegas
 Kaiser Chiefs
 The Academy Is...

 Upplösta grupper
 The Cranberries
 Mansun
 Stone Temple Pilots
 Zwan

 Album
 311 – Evolver AFI – Sing The Sorrow (Genombrott)
 A Perfect Circle – Thirteenth Step Barenaked Ladies – Everything To Everyone Billy Talent – Billy Talent Blur – Think Tank Camera Obscura – Underachievers Please Try Harder Cat Power – You Are Free The Cooper Temple Clause – Kick Up the Fire, and Let the Flames Break Loose The Dandy Warhols – Welcome to the Monkey House Death Cab for Cutie – Transatlanticism Evanescence – Fallen The Fall – The Real New Fall LP (Formerly Country on the Click) Guided by Voices – Earthquake Glue HIM – Love Metal (Genombrott)
 Hoobastank – The Reason (Genombrott)
 Jane's Addiction – Strays Kings of Leon – Youth and Young Manhood The Mars Volta – De-Loused in the Comatorium Matthew Good – Avalanche Muse – Absolution (Genombrott)
 No Doubt – The Singles 1992-2003 Placebo – Sleeping with Ghosts Primitive Radio Gods – Mellotron On! Primitive Radio Gods – Still Electric Primus – Animals Should Not Try to Act Like People Radiohead – Hail to the Thief The Rasmus – Dead Letters (Genombrott)
 The Shins – Chutes Too Narrow Sponge – For All the Drugs in the World Streetlight Manifesto – Everything Goes Numb The Strokes – Room on Fire Supergrass – Road to Rouen Third Eye Blind – Out of the Vein Travis – 12 Memories TV on the Radio – Young Liars The White Stripes – Elephant Yeah Yeah Yeahs – Fever to Tell (Genombrott)
 Yellowcard - Ocean Avenue Zwan – Mary Star of the Sea Händelser

 2004 
 Nybildade grupper
 The Dead 60s
 Jack's Mannequin
 Louis XIV
 The Tears

 Upplösta grupper
 The Libertines
 The Mighty Mighty Bosstones
 Suede

 Återförenade grupper
 Kula Shaker
 Pixies

 Album
 A Perfect Circle – eMOTIVe Arcade Fire – Funeral Ash –  Meltdown
 Melissa Auf der Maur – Auf der Maur
 Björk –  Medúlla 
 Cake – Pressure Chief
 Collective Soul – Youth
 The Cure – The Cure
 Franz Ferdinand – Franz Ferdinand
 Green Day – American Idiot
 Guided By Voices – Half-Smiles of the Decomposed
 Hawthorne Heights – The Silence in Black and White
 Incubus – A Crow Left of the Murder
 Interpol – Antics
 Jimmy Eat World – FFutures
 Kings of Leon – Aha Shake Heartbreak (Brittisk utgivning)
 The Killers – Hot Fuss
 The Libertines – The Libertines
 Local H – Whatever Happened to P.J. Soles?
 Manic Street Preachers – Lifeblood
 Mansun – Kleptomania
 Matthew Good – White Light Rock & Roll Review
 Modest Mouse – Good News for People Who Love Bad News  (Genombrott)
 Morrissey – You Are the Quarry
 My Chemical Romance – Three Cheers For Sweet Revenge  (Genombrott)
 R.E.M. – Around the Sun
 Seven Mary Three – Dis/Location
 Sonic Youth – Sonic Nurse
 Stereolab – Margerine Eclipse
 They Might Be Giants – The Spine
 TV on the Radio – Desperate Youth, Blood Thirsty Babes
 U2 – How to Dismantle an Atomic Bomb
 The Used – In Love and Death
 The Vines – Winning Days
 Wilco – A Ghost Is Born

 Händelser

2005 
 Nybildade grupper
 Dirty Pretty Things
 The Horrors
 The View
 The Raconteurs
 The xx

 Upplösta grupper
 Guided by Voices
 Luna

 Återförenade grupper
 The Lemonheads

 Album
 30 Seconds to Mars – A Beautiful Lie
 311 – Don't Tread on Me
 A – Teen Dance Ordinance
 Audioslave – Out of Exile
 Beck – Guero
 Bloc Party – Silent Alarm
 Jimmy Chamberlin Complex – Life Begins Again
 CKY – An Answer Can Be Found
 Coldplay – X&Y
 Billy Corgan – TheFutureEmbrace
 The Dandy Warhols - Odditorium or Warlords of Mars
 Dave Matthews Band – Stand Up
 The Dead 60s – The Dead 60s
 Death Cab for Cutie – Plans (Genombrott)
 Depeche Mode – Playing the Angel
 Echo & the Bunnymen – Siberia
 Foo Fighters – In Your Honor
 Franz Ferdinand – You Could Have It So Much Better
 The Fray – How to Save a Life
 Garbage – Bleed Like Me
 Gorillaz – Demon Days
 HIM – Dark Light
 Hot Hot Heat – Elevator
 Jack's Mannequin – Everything in Transit
 Kaiser Chiefs – Employment
 Kings of Leon – Aha Shake Heartbreak (Amerikansk utgivning)
 LCD Soundsystem – LCD Soundsystem
 Motion City Soundtrack – Commit This to Memory
 New Order – Waiting for the Sirens' Call
 Nine Inch Nails – With Teeth
 Oasis – Don't Believe the Truth
 Our Lady Peace – Healthy in Paranoid Times
 Panic! at the Disco – A Fever You Can't Sweat Out
 Queens of the Stone Age – Lullabies to Paralyze
 The Rasmus – Hide From the Sun
 Sleater-Kinney – The Woods
 Sponge – The Man
 Supergrass – Road to Rouen
 Switchfoot – Nothing Is Sound
 Weezer – Make Believe
 The White Stripes – Get Behind Me Satan

 Händelser

2006 
 Nybildade grupper
 Los Campesinos!
 Cage the Elephant

 Upplösta grupper
 Sleater-Kinney
 Grandaddy

 Återförenade grupper
 The Smashing Pumpkins
 Toadies

 Album
 AFI – Decemberunderground
 Arctic Monkeys – Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (Genombrott)
 Audioslave – Revelations
 Barenaked Ladies – Barenaked Ladies Are Me
 Beck – The Information
 Billy Talent – Billy Talent II
 Blue October – Foiled
 Camera Obscura – Let's Get Out of This Country
 The Decemberists – The Crane Wife
 Evanescence – The Open Door
 Goo Goo Dolls – Let Love In
 Hoobastank – Every Man for Himself
 Incubus – Light Grenades
 The Killers – Sam's Town
 The Kooks – Inside In/Inside Out
 The Lemonheads – The Lemonheads
 The Mars Volta – Amputechture
 Morrissey – Ringleader of the Tormentors
 Muse – Black Holes and Revelations
 My Chemical Romance – The Black Parade
 Pearl Jam – Pearl Jam
 Placebo – Meds
 Primal Scream – Riot City Blues
 Primitive Radio Gods – Sweet Venus
 The Raconteurs – Broken Boy Soldiers
 Red Hot Chili Peppers – Stadium Arcadium
 The Shins – Wincing The Night Away
 Sonic Youth – Rather Ripped
 Silversun Pickups – Carnavas
 Sparklehorse – Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain
 Stereolab – Fab Four Suture
 The Strokes – First Impressions of Earth
 TV on the Radio – Return to Cookie Mountain
 The Vines – Vision Valley
 Yeah Yeah Yeahs – Show Your Bones
 Yellowcard - Lights and Sounds
 Thom Yorke – The Eraser

 Händelser

2007 
 Nybildade grupper
 Coldrain
 Everything Everything
 The Pains of Being Pure at Heart
 Two Door Cinema Club
 White Lies

 Upplösta grupper
 Audioslave
 The Cooper Temple Clause

 Återförenade grupper
 The Jesus and Mary Chain
 My Bloody Valentine
 Rage Against the Machine
 The Verve (second reunion)

 Album
 Animal Collective – Strawberry Jam
 Arcade Fire – Neon Bible (breakthrough)
 Arctic Monkeys – Favourite Worst Nightmare
 Ash – Twilight of the Innocents
 Babyshambles – Shotter's Nation
 Barenaked Ladies – Barenaked Ladies Are Men
 Björk – Volta
 Bloc Party – A Weekend in the City
 Bright Eyes – Cassadaga
 Chris Cornell – Carry On
 Foo Fighters – Echoes, Silence, Patience & Grace
 HIM – Venus Doom
 The Horrors – Strange House
 Interpol – Our Love to Admire
 Jimmy Eat World – Chase This Light
 Kaiser Chiefs – Yours Truly, Angry Mob
 Kings of Leon – Because of the Times
 Klaxons – Myths of the Near Future
 Kula Shaker – Strangefolk
 LCD Soundsystem – Sound of Silver
 Manic Street Preachers – Send Away the Tigers
 Maxïmo Park – Our Earthly Pleasures
 Modest Mouse – We Were Dead Before the Ship Even Sank
 Motion City Soundtrack – Even If It Kills Me
 Nine Inch Nails – Year Zero
 Queens of the Stone Age – Era Vulgaris
 Radiohead – In Rainbows
 Silverchair – Young Modern
 The Smashing Pumpkins – Zeitgeist
 The Shins – Wincing the Night Away
 Sponge – Galore Galore
 Travis – The Boy with No Name
 The White Stripes – Icky Thump
 Wilco – Sky Blue Sky
 Yellowcard - Paper Walls

 Händelser

2008 
 Nybildade grupper
 Passion Pit

 Upplösta grupper
 Bauhaus

 Återförenade grupper
 Eraserheads
 Love and Rockets
 No Doubt
 Stone Temple Pilots

 Album
 Bauhaus – Go Away White
 Beck – Modern Guilt
 Bloc Party – Intimacy
 The Breeders – Mountain Battles
 British Sea Power – Do You Like Rock Music?
 Cage the Elephant – Cage the Elephant
 Cat Power – Jukebox
 Coldplay – Viva La Vida or Death And All His Friends
 The Cure – 4:13 Dream
 Death Cab for Cutie – Narrow Stairs
 Filter - Anthems for the Damned
 Glasvegas – Glasvegas
 Jack's Mannequin – The Glass Passenger
 The Killers – Day & Age
 Kings of Leon – Only by the Night
 The Kooks – Konk
 Last Shadow Puppets – The Age of the Understatement
 Local H – Twelve Angry Months
 MGMT – Oracular Spectacular
 Muse – HAARP
 Nick Cave & The Bad Seeds – Dig!!! Lazarus Dig!!!
 Nine Inch Nails – Ghosts I – IV Nine Inch Nails – The Slip Oasis - Dig Out Your Soul Panic! at the Disco –Pretty. Odd. Primal Scream – Beautiful Future The Raconteurs – Consolers of the Lonely The Rasmus – Black Roses R.E.M. – Accelerate Seven Mary Three – Day & Nightdriving Supergrass – Diamond Hoo Ha Toadies – No Deliverance Travis – Ode to J. Smith TV on the Radio – Dear Science Seven Mary Three – Day & Nightdriving The Smashing Pumpkins – American Gothic EP
 Vampire Weekend – Vampire Weekend The Verve – Forth The Vines – Melodia Weezer – Weezer Händelser

 2009 
 Nybildade grupper
 Beady Eye
 Them Crooked Vultures
 The Dead Weather
 Jolly

 Upplösta grupper
 Dirty Pretty Things
 Oasis
 Silver Jews
 The Verve (tredje upplösning)
 Violent Femmes

 Återförenade grupper
 Blur
 Hole

 Album
 30 Seconds to Mars – This Is War 311 – Uplifter Alice In Chains – Black Gives Way to Blue Animal Collective – Merriweather Post Pavilion Arctic Monkeys – Humbug Billy Talent – Billy Talent III CKY – Carver City The Dead Weather – Horehound Default – Comes and Goes Depeche Mode – Sounds of the Universe Dinosaur Jr. – Farm Echo & the Bunnymen – The Fountain Franz Ferdinand – Tonight: Franz Ferdinand Green Day – 21st Century Breakdown The Horrors – Primary Colours Julian Casablancas – Phrazes for the Young The Lemonheads – Varshons Manic Street Preachers – Journal for Plague Lovers Meat Puppets – Sewn Together Morrissey – Years of Refusal Muse – The Resistance The Pains of Being Pure at Heart – The Pains of Being Pure at Heart Paramore – Brand New Eyes Passion Pit – Manners Pearl Jam – Backspacer Placebo – Battle for the Sun Silversun Pickups – Swoon
 Sonic Youth – The Eternal
 Sparklehorse – Dark Night of the Soul (med Danger Mouse)
 Them Crooked Vultures – Them Crooked Vultures
 Three Days Grace – Life Starts Now
 U2 – No Line on the Horizon
 The Verve Pipe – A Family Album
 Weezer – Raditude
 White Lies – To Lose My Life...
 Wilco – Wilco (The Album)
The xx - xx
 Yeah Yeah Yeahs – It's Blitz!

 Händelser

2010-talet

2010 
 Upplösta grupper
 Supergrass
 Sparklehorse

 Återförenade grupper
 Bush
 Faith No More
 The Libertines
 Pavement
 Soundgarden
 Suede

 Album
 Arcade Fire – The Suburbs
 The Black Keys – Brothers
 Feeder – Renegades
 Filter - The Trouble with Angels
 Gorillaz – Plastic Beach
 Hole – Nobody's Daughter
 Interpol – Interpol
 Jimmy Eat World – Invented
 Kings of Leon – Come Around Sundown
 Klaxons – Surfing the Void
 Kula Shaker – Pilgrims Progress
 LCD Soundsystem – This Is Happening
 Manic Street Preachers – Postcards from a Young Man
 MGMT – Congratulations
 Motion City Soundtrack – My Dinosaur Life
 My Chemical Romance – Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys
 The National – High Violet
 Neon Trees – Habits
 Stone Temple Pilots – Stone Temple Pilots
 Toadies – Feeler
 Two Door Cinema Club – Tourist History
 Vampire Weekend – Contra
 Weezer – Hurley

 Händelser

2011 
 Upplösta grupper
 The White Stripes
 LCD Soundsystem
 REM
 Silverchair
 Guided By Voices

 Återförenade grupper
 Archers of Loaf
 Pulp
 Guided By Voices

 Album
 Arctic Monkeys – Suck It and See
 Beady Eye – Different Gear, Still Speeding
 Bright Eyes – The People's Key
 Cake – Showroom of Compassion
 Cage the Elephant – Thank You, Happy Birthday
 Coldplay - Mylo Xyloto
 The Decemberists – The King Is Dead
 Elbow – Build a Rocket Boys!
 Foo Fighters – Wasting Light
 Gorillaz – The Fall
 Incubus – If Not Now, When?
 Kaiser Chiefs – The Future is Medieval
 Opeth - Heritage
 Panic! at the Disco –Vices & Virtues
 PJ Harvey – Let England Shake
 Primus – Green Naugahyde
 Radiohead – The King of Limbs
 R.E.M. – Collapse into Now
 Social Distortion – Hard Times and Nursery Rhymes
 The Strokes – Angles
 TV on the Radio – Nine Types of Light
 The Vines – Future Primitive
 White Lies – Ritual
 Yellowcard - When You're Through Thinking, Say Yes

 Händelser

Källor

Fotnoter

Alternativ rock
Tidsaxlar med anknytning till musik